Большебредихинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Кизлярском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Большебредихинское.

Населённые пункты 
На территории сельсовета находятся населённые пункты:
 село Большебредихинское
 село Имени Карла Маркса
 село Малое Козыревское

Население

Примечания 

Муниципальные образования Кизлярского района
Сельские поселения Дагестана